Фе́рги () — прозвище, чаще всего является сокращённым вариантом шотландской фамилии Фергюсон.

Известные носители:
 Сэр Алекс Фергюсон (род. 1941) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Даррен Фергюсон (род. 1972) — шотландский футболист и футбольный тренер, сын сэра Алекса Фергюсона.
 Сара, герцогиня Йоркская (род. 1959), ранее известная как Сара Маргарет Фергюсон — в прошлом член Британской Королевской Семьи, бывшая супруга принца Эндрю.
 Ферги, она же Стейси Энн Фергюсон (род. 1975) — американская певица, вокалистка группы Black Eyed Peas.
 Барри Фергюсон (род. 1978) — шотландский футболист.